Il singolare del torneo di tennis XL Bermuda Open 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Fernando Vicente che ha battuto in finale Gilles Müller 2-6, 6-2, 7-63.

Teste di serie 

 Paul Goldstein (primo turno)
 Gilles Müller (finale)
 Marcos Daniel (primo turno)
 Albert Montañés (primo turno)

 Juan Antonio Marín (primo turno)
 Răzvan Sabău (primo turno)
 Ivo Minář (quarti di finale)
 Oliver Marach (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open 2006